— вьетнамская фамилия, этимологически родственная китайской фамилии  (楊).

Известные носители 
 Зыонг Бать Май (, 1904(?) — 1964) — деятель вьетнамского революционного движения.
 Зыонг Ван Минь (; кит.: 杨文明 , 1916—2001) — военный и политический деятель Южного Вьетнама.
 Зыонг Тхи Вьет Ань (, род. 1989) — вьетнамская легкоатлетка, участница Летних Олимпийских игр 2012 года.
 Зыонг Хонг Шон () — вьетнамский футболист, вратарь.

См. также 
Сто фамилий